Stensjötjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stensjötjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Lill-Stensjötjärnen, sjö i Bergs kommun, 
Stensjötjärnen, Ångermanland, sjö i Åsele kommun och Örnsköldsviks kommun,  (11,4 ha)
Stensjötjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn